Лудвиг Хенрик Карл Херман, граф Хольстеин-Хольстеинборг (; 1815—1892) — датский политик; председатель совета (премьер-министр) Дании с 28 мая 1870 по 14 июля 1874 года.

Несмотря на то, что он являлся членом , Хольстеин-Хольстеинборг возглавил коалицию  и .

Как руководитель правительства, Хольстеин-Хольстеинборг редко проявлял инициативу.

Ссылки 
 Om Holstein-Holsteinborg i Dansk biografisk leksikon, 1. udgave.
 Om Holstein-Holsteinborg i Dansk biografisk leksikon, 2. udgave (PDF).
 om Holstein-Holsteinborg i Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udgave.
 Nordisk familjebok: Ludvig Henrik Karl Herman Holstein-Holsteinborg

Политики XIX века
Премьер-министры Дании
Депутаты фолькетинга
Правители Европы XIX века